Берегова́я слу́жба фло́та — военная служба, которую личный состав военно-морского флота (ВМФ) несёт на берегу.

Береговая служба в России

Российская империя 

В Российском императорском флоте военная служба разделялась на две отрасли:
 служба судовых команд, составляющих вместе с кораблями морскую вооружённую силу;
 служба береговая, необходимая для обслуживания береговых учреждений, предназначенных для постройки, ремонта и снабжения флота.

При основании и совершенствовании русского флота Пётр Великий образовал два рода морских команд:
 судовые команды, находившиеся всегда в ведении судовых командиров (по нынешней терминологии командиров кораблей), независимо от того, находится корабль в плавании или нет;
 береговые команды различных назначений:
 адмиралтейские батальоны,
 роты морских и адмиралтейских служителей,
 служители на заводах, верфях, в портах, госпиталях и т. п.

Такая организация совершенно соответствовала сущности морской вооружённой силы, так как судовая команда всегда представляла собой цельную боевую часть, находилась в ведении судовых чинов и береговой службы не несла.

В 1816 году произведено полное переформирование морских команд. Команды нескольких судов были сведены в один экипаж. Все экипажи приведены к одной организационно-штатной структуре (ОШС) в составе 8 рот, в них заведено береговое хозяйство, так же учреждены хозяйственные нестроевые роты.

СССР 

К воинским частям и службам ВМФ СССР, выполнявшим свои обязанности на берегу, обычно относили:
 части береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) и морской пехоты;
 специальные части и службы боевого обеспечения флота (части наблюдения, оповещения и связи и т. д.);
 специальные части и службы технического и тылового обеспечения флота.

См. также 
 Береговые войска ВМФ Российской Федерации

Примечания 

 Комментарии

Литература 
 
 
 
 

Вооружённые силы
Военно-морской флот